4 Hours of Silverstone 2019 – długodystansowy wyścig samochodowy, który odbył się 31 sierpnia 2019 roku w ramach serii European Le Mans Series
 4 Hours of Silverstone 2019 – długodystansowy wyścig samochodowy, który odbył się 1 września 2019 roku w ramach serii FIA World Endurance Championship